Die 1. deild karla 2010 war die 56. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. Sie begann am 9. Mai und endete am 18. September 2010. Neben Meister Víkingur Reykjavík stieg auch der Zweitplatzierte Þór Akureyri auf.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die Pepsideild auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 2. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle 2010 ksi.is
 Alle Tabellen icelandfootball.net
 1. deild 2010 rsssf.com

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010